

Sigle 
 Hardin–Simmons University – università statunitense
 Helmut-Schmidt-Universität – università tedesca
 Henderson State University – università statunitense
 Hrvatska Stranka Umirovljenika (Partito Croato dei Pensionati) – partito politico croato
 Humboldt State University – università statunitense

Persone 
 Art Hsu – attore statunitense
 Barbie Hsu – cantante e attrice taiwanese
 Beatrice Hsu – attrice taiwanese
 Dee Hsu – cantante, attrice e conduttrice televisiva taiwanese
 Feng-hsiung Hsu – informatico cinese
 Evonne Hsu – cantante statunitense
 Jason Hsu – cantante e attore taiwanese
 Tiffany Hsu o Tiffany Xu – attrice e modella taiwanese naturalizzata italiana 
 Valen Hsu – cantante, compositrice e attrice taiwanese
 Vivian Hsu – cantante, attrice e modella taiwanese
 Yuki Hsu – cantante e attrice taiwanese
 Hsu Chieh-yu – tennista taiwanese
 Hsu Ching-wen – tennista taiwanese
 Hsu Hsueh-chu – ex cestista taiwanese
 Hsu Shu-ching – sollevatrice taiwanese
 Hsu Tain-tsair – politico taiwanese
 Hsu Tsu-ling – ex cestista taiwanese